Een verkeersweg:
 N282 (België)
 N282 (Nederland), zie Provinciale weg 282
 N282 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing